Pools voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Pools voetbalelftal onder 16 (vrouwen)